Юврадж «Радж» Дхесі (англ. Yuvraj Радж Dhesi) - канадський професійний реслер, який виступає в WWE під ім'ям Джиндер Махал.

Florida Championship Wrestling

WWE

Реслінг

Титули і нагороди 
WWE Champion

Посилання 

Реслери
Уродженці Калгарі‎
Реслери, відомі під псевдонімами